Sosnovoborsk může být:

 Sosnovoborsk (Krasnojarský kraj) – město v Krasnojarském kraji v Ruské federaci
 Sosnovoborsk (Penzenská oblast) – sídlo městského typu v Penzenské oblasti v Ruské federaci

Externí odkazy